Schüppel ist der Familienname folgender Personen:

 Hem Schüppel (1923–1987), deutscher bildender Künstler und Lyriker
 Johanna Schüppel (um 1926–um 2010), deutsche Puppengestalterin, Puppenspielerin und Autorin
 Kurt Schüppel (* 1912), deutscher Lehrer und Funktionär der Hitler-Jugend 
 Maria Schüppel (1923–2011), deutsche Musiktherapeutin, Blockflötistin und Komponistin
 Oskar Schüppel (1837–1881), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Ulf Schüppel (* 1958), deutscher Filmregisseur und Dokumentarfilmer, siehe Uli M Schueppel